Diána Fűrész – ex cestista ungherese
 Emőke Fűrész – ex cestista ungherese
 Gábor Fűrész – astronomo ungherese